Левый анархизм (левое крыло анархизма) утверждает, что в будущем общество должно отказаться от частной собственности в пользу экономики дара и неиерархического общества. Термин «левый анархизм» иногда используется как синоним либертарного социализма, левого либертарианства или социального анархизма. Включает анархо-коммунизм, анархо-коллективизм, анархо-синдикализм, платформизм.

Левые анархисты были замечены на протестах против глобализации, например, в Сиэтле в 1999 году против Всемирной торговой организации.

Ульрик Хайдер, синдикалист, делит анархизм на левый анархизм, правый анархизм (анархо-капитализм) и зелёный анархизм. Работа Хайдера была резко раскритикована со стороны анархистов-учёных, в том числе Брайаном Капланом и Мюрреем Букчином за якобы плохое качество исследований и подачи материала. Левый анархизм отличается от анархизма свободного рынка и правого анархизма.

Примечания

Ссылки 
 Defining anarchism из An Anarchist FAQ, написанного социал-анархистами
 Anarchist Theory FAQ, в котором анархо-капиталист Бриан Каплан (Bryan Caplan) объясняет разницу между левым анархизмом и анархо-капитализмом.
 Anarchism: Two Kinds авторства Венди Макэлрой, анархо-индивидуалистки
 Collectivist-Anarchism и Communist-Anarchism из The Conquest of Power, автор Albert Weisbord
 Canning Reactionary Leftism, критика левого анархизма Кейт Престон
 The Incredible Lameness of Left Anarchism авторства Джейсона Маккуинна. Критика перспективы постлефтизма.
 Learning the Hard Way: My Life as an Anarcho-Leftoid Кейт Престон

Анархизм
Социальный анархизм
Направления анархизма